Kogel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kogel, Fünfseen – ort, Fünfseen, Mecklenburg-Vorpommern,, 
 Kogel, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,